Warehouse Management System – magazynowy system informatyczny.
 Web Map Service – międzynarodowy standard internetowego serwisu do tworzenia i udostępniania map.
 Windows Media Services – składnik serwerowy oprogramowania, wbudowany w system operacyjny Microsoft Windows.
 Wolontariat Misyjny Salvatore  - polskie stowarzyszenie katolickie organizujące misję za granicami polski